Schantz est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, mannequin américaine
 (né en 1954), professeur et chercheur suédois

Voir aussi
, famille noble suédoise et finlandaise
, entreprise américaine d'orgues

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand